El nombre de Carlos I puede aludir a varios soberanos:

 Carlos I del Sacro Imperio Romano (742–814), más conocido por Carlomagno primer emperador de Occidente;
 Carlos I de Francia (742–814), el mismo Carlomagno o Carlos el Grande;
 Carlos I de España,  (1516-1556), también conocido como Emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico (1520-1558) o, impropiamente, como Carlos V de Alemania;
 Carlos I de Austria, último emperador de Austria entre 1916 y 1918;
 Carlos I de Inglaterra, rey de Inglaterra, Escocia e Irlanda entre 1625 y 1649;
 Carlos I de Rumanía (1839–1914);
 Carlos I de Nápoles y Sicilia (1227–1285);
 Carlos I de Portugal (1863–1908);
 Carlos I de Hungría (1288–1342);
 Carlos I de Liechtenstein, príncipe de Liechtenstein entre 1608 y 1627;
 Carlos I de Mónaco, señor de Mónaco entre 1391 y 1357;
 Carlos I de Borbón, duque de Borbón (1401–1456),
 Carlos I de Finlandia, brevemente rey de Finlandia en 1918.